I Clary sono una famiglia borghese francese.

Sono originari di Albi. Trasferitisi a Marsiglia, furono abili commercianti.

François Clary (nato nel 1725 e morto nel 1794) ospitò clandestinamente la famiglia Bonaparte. Fu padre di Désirée Clary (in seguito moglie del maresciallo Bernadotte e futura regina consorte di Svezia e Norvegia) e di Giulia Clary.

Bibliografia

Altri progetti 

Famiglie francesi